Colecionismo
 Coleção (álbum de Kid Abelha)
  Coleção (álbum de Marisa Monte) 
 Coleção (computação)

Desambiguação